Her Brother – cortometraggio del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon
Her Brother – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company